Fossalta di Piave - comuna da província de Veneza, região do Vêneto.
Fossalta di Portogruaro - comuna da província de Veneza, região do Vêneto.
Fossalta Maggiore - aldeia na comuna de Chiarano, província de Treviso, região do Vêneto.
Fossalta - aldeia na comuna de Trebaseleghe. província de Pádua, região do Vêneto.
Fossalta - aldeia na comuna de Copparo, província de Ferrara, região da Emília-Romanha.
Fossalta - localidade de Módena onde teve lugar a batalha de Fossalta.